Radětice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Radětice (okres Příbram)
 Radětice (okres Tábor)